Fighting Blood – cortometraggio del 1911 diretto da David Wark Griffith
 Fighting Blood o His Fighting Blood – film del 1916 diretto da Oscar Apfel
 Fighting Blood – film del 1921 diretto da Lee Kohlmar
 Fighting Blood – cortometraggio del 1923 diretto da Malcolm St. Clair facente parte del serial del 1923
 Fighting Blood – serial cinematografico del 1923 diretto da Malcolm St. Clair
 Fighting Blood – film del 1951 diretto da Clive Ross